— японская компания-разработчик компьютерных игр. Компанию основал Минору Кидоока в мае 1988 года, её главный офис находится в Иокогаме. Arc System Works фокусируется на выпуске файтинговых игр и известна главным образом как разработчик серий двухмерных файтингов Guilty Gear и BlazBlue.

Приобретения
15 июня 2015 года компания приобрела у Million Co., Ltd права на всю интеллектуальную собственность Technōs Japan, включая игры серии Double Dragon и Kunio-Kun. До этого Arc System Works выступала в качестве издателя многих игр Technōs в сервисе Virtual Console на территории Японии. С приобретением всего каталога игр издательские права в Северной Америке также перешли к Arc System.

Игры компании Arc System Works

Серия Guilty Gear 
 Guilty Gear (1998) — PlayStation.
 Guilty Gear X и её версии (2000) — Sega Naomi, Dreamcast, PlayStation 2, Game Boy Advance, Windows.
 Guilty Gear X Plus (2001) — PlayStation 2.
 Guilty Gear X Ver 1.5 (2003) — Sammy Atomiswave.
 Guilty Gear XX и её версии (2002) — Sega Naomi, PlayStation 2.
 Guilty Gear XX #Reload (2003) — Sega Naomi, PlayStation 2, Xbox, Windows, PlayStation Portable.
 Guilty Gear XX Slash (2005) — Sega Naomi, PlayStation 2, PlayStation Portable.
 Guilty Gear XX Λ Core (2006) — Sega Naomi, PlayStation 2, Wii.
 Guilty Gear XX Λ Core Plus (2008) — PlayStation 2, PlayStation Portable, Wii, PlayStation 3, Xbox 360.
 Guilty Gear XX Λ Core Plus R (2012) — Sega RingEdge 2, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, Windows.
 Guilty Gear Isuka (2005) — Sammy Atomiswave, PlayStation 2, Xbox, Windows.
 Guilty Gear 2: Overture (2007) — Xbox 360.
 Guilty Gear Xrd и её версии:
 Guilty Gear Xrd SIGN (2014) — Sega RingEdge 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Windows.
 Guilty Gear Xrd REVELATOR (2015) — Sega RingEdge 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Windows.
 Guilty Gear Xrd REV 2 (2017) — Sega RingEdge 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Windows.
 Guilty Gear Strive (2021) — PlayStation 4, PlaySation 5, Windows

Серия BlazBlue 
 BlazBlue: Calamity Trigger (2008) — Taito Type X2, PlayStation 3, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable.
 BlazBlue: Continuum Shift (2009) — Taito Type X2, (PlayStation 3, Xbox 360.
 BlazBlue: Continuum Shift II (2010) — Taito Type X2, PlayStation Portable, Nintendo 3DS.
 BlazBlue: Continuum Shift Extend (2012) — PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, PlayStation Portable, Windows.
 BlazBlue: Chronophantasma (2012) — Taito Type X2, PlayStation 3, PlayStation Vita.
 BlazBlue: Chronophantasma Extend (2014) — Taito Type X2 (как BlazBlue Chronophantasma 2.0), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita.
 BlazBlue: Central Fiction (2015) — Taito Type X2.
 BlazBlue Cross Tag Battle (2018)) — Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Sega ALLS UX, Taito Type X3.

Серия Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 
 Supersonic Warriors (2004), в Японии Dragon Ball Z: Bukuu Tougeki — Game Boy Advance.
 Supersonic Warriors 2 (2005), в Японии Dragon Ball Z: Bukuu Ressen — Nintendo DS.

Прочие игры 
 Wizard's Harmony (1995) — PlayStation, Sega Saturn.
 Prismaticallization (1999) — Dreamcast, PlayStation.
 Tanaka Torahiko no Uru Toraryuu Shogi (1999) — Dreamcast, игра вышла только в Японии.
 Digital Holmes (2001) — PlayStation 2.
 Hokuto No Ken (2005) — Аркадные автоматы.
 Battle Fantasia — Аркадные автоматы.
 Hoshigami Remix (2007) — Nintendo DS.
 Hard Corps: Uprising (2011) — PlayStation 3, Xbox 360.
 Persona 4: Ultimate in Mayonaka Arena (2012) — Taito Type X2, PlayStation 3, Xbox 360.
 Double Dragon IV (2017) — PlayStation 4, Windows.
 Dragon Ball FighterZ (2018) — PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту